Musculus senhousei är en musselart som först beskrevs av Benson 1842.  Musculus senhousei ingår i släktet Musculus och familjen blåmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåmusslor
senhousei